Avannarlinnguaq bezeichnet:
 Avannarlinnguaq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avannarlinnguaq (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland